bodza (Sambucus) növénynemzetség
Buzău megye, magyarul Bodza megye, közigazgatási egység Romániában
Bodza, folyó Romániában, a Szeret mellékvize
Bodza, keresztnév
Bogya (szlovákul Bodza) község Szlovákiában

Lásd még 
Bodzavásár, Bodza megye központja.